Le Médecin de campagne est le titre de plusieurs œuvres :
Le Médecin de campagne, roman d'Honoré de Balzac paru en 1833 ;
Le Médecin de campagne, nouvelle d'Ivan Tourgueniev parue en 1848 ;
Le Médecin de campagne (), film américain de Henry King sorti en 1936 ;
Le Médecin de campagne, film soviétique réalisé par Sergueï Guerassimov et sorti en 1951.

Titres voisins 
Un médecin de campagne, recueil de nouvelles de Franz Kafka, paru en 1920
Médecin de campagne, film français de Thomas Lilti, sorti en 2016
Médecin de campagne, chanson de Michel Sardou, apparue pour la première fois sur l’album Le choix du fou, en 2017.